Габриеле Каттани () — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Пистойезе. В период с 1994 по 1997 год совместно с другим итальянским астрономом Лучано Тези им было обнаружено в общей сложности 18 астероидов.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов